Tunstall kan syfta på:

Personer
 Cuthbert Tunstall (1474–1559), engelsk biskop
 Jessie Turnbull (1845–1920), kanadensisk kvinnorättsaktivist
 KT Tunstall (född 1975), skotsk sångare-låtskrivare
 Marmaduke Tunstall (1743–1790), brittisk ornitolog och samlare

Geografi

Storbritannien
 Tunstall, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire, England
 Tunstall, Kent – en ort och civil parish i Kent, England
 Tunstall, Lancashire – en ort och civil parish i Lancashire, England
 Tunstall, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Tunstall, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England 
 Tunstall, Stafford – en ort i Adbaston, Stafford, Staffordshire, England
 Tunstall, Stoke-on-Trent – ett stadsområde i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England
 Tunstall, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk Coastal, Suffolk, England
 Tunstall, Tyne and Wear – en ort i Sunderland, Tyne and Wear, England